Il doppio del torneo di tennis Sopot Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori James Greenhalgh e Nenad Zimonjić che hanno battuto in finale Alexander Shvets e Milen Velev 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Eduardo Nicolas-Espin /  German Puentes-Alcaniz (semifinali)
 James Greenhalgh /  Nenad Zimonjić (Campioni)

 Márcio Carlsson /  Gastón Etlis (semifinali)
 Carlos Martinez-Comet /  Oleg Ogorodov (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sopot Challenger 1998